Лыковка — деревня в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Роговское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 3 человека (1 мужчина и 2 женщины). По данным на 2005 год в деревне проживал 1 человек.

Расположение 
Деревня Лыковка расположена примерно в 80 км к юго-западу от центра Москвы. В 3 км восточнее деревни проходит Варшавское шоссе. Ближайший населённый пункт — деревня Васюнино. В деревне есть большой пруд.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа